Hafik (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Hafik (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hafik